Ford Consul (1951) – samochód osobowy produkowany w latach 1951–1962.
 Ford Consul (1972) – samochód osobowy produkowany w latach 1972–1975.

Inne 
 Ford Consul Classic – samochód osobowy produkowany w latach 1961–1963.
 Ford Consul Capri – samochód sportowy produkowany w latach 1961–1963.
 Ford Consul Cortina – samochód osobowy produkowany w latach 1962–1964.
 Ford Consul Corsair – samochód osobowy produkowany w latach 1963–1970.